Łasicki

 Igor Łasicki – polski piłkarz
 Jan Łasicki – teolog i historyk polski
 Maciej Łasicki – polski wioślarz